Amerikai Egyesült Államok
 Angus (Iowa)
 Angus (Nebraska)
 Angus (Ohio)
 Angus (Texas)
 Angus (Wisconsin)
 Angus Township (Polk megye, Minnesota)